Габор Кемень — міністр закордонних справ Угорщини (1944—1945).
 Жиґмонт Кемень (угор. Baron Kemény Zsigmond; *12 червня 1814 — †22 грудня 1875) — угорський письменник і публіцист, барон.

Також 
 Кемені